Rzeki:
 Elk River – rzeka w Maryland
Miejscowości w USA:
 Elk River – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Clearwater
 Elk River – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Sherburne
Gminy w USA:
 Elk River (ang. Elk River Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clinton